Автокра́тия:

 Автократия ( — самовластие, самодержавие) — форма государственного правления с неограниченным, бесконтрольным полновластием, где высшая государственная власть принадлежит одному или нескольким лицам — автократу (автократам).
 Автократия (в философии Иммануила Канта) — владычество разума над противными ему склонностями.

См.также
 Самодержавие